Павел (Пано) Попандов Каркалашев е български революционер, деец на Българската комунистическа партия и Вътрешната македонска революционна организация (обединена).

Биография 
Роден е в гевгелийското село Богданци на 29 май 1904 година. Баща му е куриер на ВМОРО. След Междусъюзническата война в 1913 година, преследвано от новите сръбски власти, семейството му се преселва в Кюстендил, България. Учи в Кюстендилската гимназия, но е изключен за комунистическа дейност. Член е на градския комитет на Българския комунистически младежки съюз. От 1923 до 1926 година е сътрудник на Централния комитет на организацията. Става член на БКП.

През 1925 година участва на Шестия конгрес на ВМРО като стенограф. През 1927 година властта научава за антидържавната му дейност и той бяга в Югославия и в същата година е осъден задочно. Установява се в Нови Сад, където до 1929 година поддържа канал за препращане на емигранти от България за Виена.

След амнистия се връща в България. От 1930 до 1933 година е секретар на Лозенския и Ючбунарския районен комитет на БКП. Член е на Окръжния партиен комитет. От 1931 година става член на ВМРО (обединена) в София. На 25 септември 1932 година е избран за общински съветник в София. Работи като администратор в списание „Звезда“.

Убит е на улица „Цар Самуил“ в София с осем куршума на рождения си ден 29 май 1933 година от активисти на ВМРО на Иван Михайлов.

Бележки 

Български революционери от Македония
Дейци на ВМРО
Дейци на ВМРО (обединена)
Български комунисти до 1944 година
Жертви на политически убийства в България
Родени в Богданци
Починали в София
Български политици от Македония
Жертви на междуособици в македоно-одринското революционно движение
Български имигранти от Македония в Кюстендил
Павел